

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Liban (Lebanon) et Liban B (Lebanon B) sont deux météorites trouvées sur Mars.

Biologie 
 Le Cèdre du Liban, ou Cèdre du mont Liban (Cedrus libani) est une espèce d'arbres conifères de la famille des Pinaceae.
 Le Chêne du Liban (Quercus libani) est un arbre monoïque de la famille des Fagacées, originaire de Syrie.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Lí Ban, également nommée Liban, Libane ou I-Libane, est une créature de la mythologie et du folklore irlandais, apparentée aux sirènes.
  (288-334) est un prince chinois, empereur du royaume de Cheng Han pendant ses sept dernier mois.
 L'Armée du Liban Sud est une milice libanaise qui opéra avec le soutien de l'armée israélienne entre 1976 et 2000, pendant l'invasion d'Israël au Liban du Sud au cours de la Guerre du Liban.
 La Conférence du Liban est une réunion organisée en  entre le gouvernement grec en exil en Égypte et les différentes organisations de résistance actives à l'intérieur de la Grèce, dans le but de former un gouvernement d'unité nationale.
 L'émirat du Mont-Liban est une entité politique de l'Empire ottoman du  à la fin du , relativement autonome et aux frontières changeantes.
 Le Grand Liban est un État autonome qui faisait partie de la Syrie mandataire entre 1920 et 1926.
 La guerre du Liban est une guerre civile ponctuée d’interventions étrangères qui s'est déroulée au Liban de 1975 à 1990, faisant entre  civiles.
 Le moutassarifat du Mont-Liban est une subdivision de l'Empire ottoman entre 1861 et 1915, dont la capitale a été Beiteddine puis Baabda.

Culture et société

Associations 
 Le Liban est une loge maçonnique fondée en 1868 à Beyrouth, sous les auspices du Grand Orient de France.

Cinéma 
 La Châtelaine du Liban est un film français réalisé par Marco de Gastyne, sorti en 1926.
 La Châtelaine du Liban est un film français réalisé par Jean Epstein en 1934, d'après le roman La Châtelaine du Liban de l'écrivain français Pierre Benoit.
 La Châtelaine du Liban est un film franco-italien réalisé par Richard Pottier, sorti en 1956.

Géopolitique 
 Le Liban, en forme longue la République libanaise, est un pays du Proche-Orient.

Histoire 
 Le Liban, camp de travail mis en place par les Allemands à Cracovie, d' à .

Littérature 
 La Châtelaine du Liban est un roman de Pierre Benoit, paru en 1924.

Marine 
 Le Liban est un bateau à vapeur, construit en 1882 et naufragé en 1903 à Marseille.

Monuments 
 Notre-Dame du Liban est une cathédrale maronite située dans l'arrondissement de Brooklyn, à New York (États-Unis).
 La cathédrale Notre-Dame-du-Liban de Paris est un édifice religieux de l'Église maronite pour le culte catholique oriental de tradition syriaque antiochienne.

Musique 
 Liban  est un CD sorti en 1989 au profit des enfants du Liban, avec la participation de .

Presse et radio 
 La Revue du Liban, est le premier hebdomadaire d'informations francophone du Liban et de sa région, par son ancienneté (1928) et sa diffusion.
 La Voix du Liban est une station de radio commerciale libanaise arabophone, fondée en 1958 par les Phalanges libanaises.

Religion 
 Notre-Dame du Liban est le nom sous lequel Marie de Nazareth, Mère de Dieu pour les catholiques, est invoquée comme patronne, protectrice et reine du Liban. Cette dévotion a son origine au début du .
 L'éparchie Notre-Dame-du-Liban de Paris des Maronites est une église particulière créée en 2012 pour les catholiques maronites de France, qui dépend directement du Saint-Siège à Rome. Son siège est à Meudon (Hauts-de-Seine, région Île-de-France).

Anthroponyme

Prénom 
Liban est un prénom, notamment porté par :
 Liban Abdi (1987-) est un footballeur norvégien d'origine somalienne.

Patronyme 

  est un diplomate somalien, ambassadeur au Pakistan depuis 2018.
  est un écrivain éthiopien.

Toponyme

France 
 la rue du Liban, une rue située dans le  de Paris ;

Liban 
 l'Anti-Liban est une chaîne de montagnes parallèle à la chaîne du mont Liban, dont elle est séparée par la plaine de la Bekaa. Sa ligne de crête correspond à peu près à la frontière libano-syrienne.
 le mont Liban, une chaîne de montagnes du Proche-Orient, qui a donné son nom au pays appelé Liban ;
 le Liban du Sud ou Sud-Liban, une zone s'étendant depuis la frontière israélienne au sud jusqu'à la rivière Awali au nord, et bordée à l'est par la frontière syrienne ;

Tchéquie 
 Libáň, une ville du district de Jičín dans la région de Hradec Králové.